Barbara-Kaserne ist der Name der

 Barbara-Kaserne (Bautzen)
 Barbara-Kaserne (Delmenhorst)
 Sankt-Barbara-Kaserne (Dülmen)
 Barbara-Kaserne (Köln)
 Barbara-Kaserne (Meiningen)